Csehország
 Vilémov, település a Chomutovi járásban
 Vilémov, település a Děčíni járásban
 Vilémov, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Vilémov, település az Olomouci járásban
 Vilémov, Humpolec településrésze a Pelhřimovi járásban
 Vilémov u Rozhraní, Rozhraní településrésze a Svitavyi járásban
 Vilémov, Tachov településrésze a Tachovi járásban
 Vilémov, Rokytnice nad Jizerou településrésze a Semilyi járásban